Brigantiaea är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Brigantiaea i familjen Brigantiaeaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brigantiaeaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brigantiaea